Это слово может иметь следующие значения:

 Сворачивание (программное обеспечение) — одна из функций текстового редактора.

 В биологической химии:
 Фолдинг белка ( — сворачивание) — процесс формирования пространственной структуры белка.
 Денатурация белков (свёртывание, «сворачивание») — процесс разрушения пространственной структуры белков.